ОТО — аббревиатура, может означать:

 ОТО — Общая теория относительности
 ОТО — Объединённая таджикская оппозиция
 ОТО — Объединённая территориальная община
 ОТО — Общая точка отражения
 ОТО — Объёмная  (металл.)
 ОТО — Оперативное техническое обслуживание
 ОТО — Организационно-техническое обеспечение
 ОТО — Отделение технического обслуживания
 ОТО — Отдел таможенного оформления
 ОТО — Отдел технического обслуживания
 ОТО — Офис технологической оценки
 ОТО — Обструкции путей оттока
 ОТО — Онлайн туроператор

См. также 

  (лат.; значения)